Rossijaturneringen 1978 spelades i Kemerovo under perioden 24-28 januari 1978 och vanns av Sovjetunionen.

Tabell

Källor

 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Sovjet i bandy

1978 i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1977/1978
1978
Sport i Kemerovo